Lasse kan syfta på följande:

 Lasse – ett namn, se Lars
Kommuner i Frankrike:

 Lasse, Maine-et-Loire
 Lasse, Pyrénées-Atlantiques